Molekulska formula -{C10H13NO3}- se može odnositi na:
 Benzodioksolilhidroksibutanamin
 Metoksimetilendioksifenetilamin
 Metilendioksihidroksiamfetamin
 Metirozin